Aker (Egypte), een Egyptische god
aker (versiersel), een kwastje aan kleding
aker (emmer), een soort emmer
De Aker, een wijk in Amsterdam
Aker (Noorwegen), een Noorse plaats in de buurt van Oslo.

Aker Yards, een voormalig Fins scheepsbouwbedrijf